Remigiusz Kuźmiński (ur. 1 maja 1981 w Szubinie) – polski wokalista i dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wokalistyki jazzowej i klasycznej oraz dyrygentury jazzowej i klasycznej z tytułem magistra sztuki. Ukończył również wokalistykę klasyczną w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Inowrocławiu.

Życiorys 
Rodowity Pałuczanin. Przez pierwsze lata życia wychowywał się w Zalesiu Barcińskim (w Gminie Barcin). Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych, w której jako jedyny posiada wyższe wykształcenie muzyczne. Jego pradziadek Stefan Kopydłowski – powstaniec wielkopolski, był założycielem i dyrygentem Orkiestry Dętej w Wapiennie, siostra śpiewała w chórze, natomiast ojciec jest doświadczonym instrumentalistą. Uzdolniona muzycznie jest również siostrzenica artysty oraz wielu innych krewnych. Muzyk zadebiutował na scenie w wieku sześciu lat. Jako nastolatek brał udział i zdobywał nagrody w wielu ogólnopolskich konkursach piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz występował epizodycznie w programie TV Polsat "Klip Klaps - najmłodsza lista przebojów". 

Sztuka muzyczna to jego zawodowa profesja.

W czteroletniej średniej Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu uczył się w klasie śpiewu klasycznego prof. Janusza Ratajczaka i dr hab. Małgorzaty Ratajczak, natomiast Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu ukończył maturą z języka polskiego, biologii i języka angielskiego.

W czasie pięcioletnich dziennych studiów magisterskich na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy szkolił głos w klasie śpiewu jazzowego dr hab. Joanny Żółkoś–Zagdańskiej i śpiewu klasycznego prof. Krzysztofa Szydzisza, natomiast technikę dyrygencką kształcił w klasie dyrygowania jazzowego prof. Andrzeja Zubka oraz dyrygowania klasycznego prof. Moniki Wilkiewicz i dr hab. Radosława Wilkiewicza. W czerwcu 2007 obronił pracę magisterską i koncert dyplomowy na ocenę bardzo dobrą. Uzyskał wyższe wykształcenie muzyczne jako dyplomowany wokalista i dyrygent z tytułem magistra sztuki. Otrzymał także pełne kwalifikacje pedagogiczne.

Przez krótki czas pracował jako dyrygent i nauczyciel śpiewu, ale ostatecznie w całości poświęcił się tylko własnej pracy koncertowej jako wokalista. Podczas studiów na bydgoskiej Akademii Muzycznej współpracował z Operą Nova oraz Filharmonią Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego. W 2009 roku w studiu nagraniowym Polskiego Radia Pomorza i Kujaw wziął udział w nagraniu hymnu Bydgoskiego Klubu Sportowego Polonia, którego zaśpiewał w asyście Orkiestry Dętej z Pruszcza pod batutą Mirosława Kordowskiego. Niejednokrotnie gości w wielu polskich rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, w których emitowane są także jego nagrania. Brał udział w eliminacjach do programów telewizyjnych takich jak Idol, Droga do gwiazd, Start w TVN-ie meta na scenie oraz w eliminacjach do Konkursu "Debiuty" Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Uczestniczył jako finalista w Festiwalu "Pokój i Dobro" w Zielonej Górze, Festiwalu "Vincentiana" w Krakowie oraz w Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie" w Bydgoszczy. Koncertował w Montreux w Szwajcarii. Śpiewał również na jednej scenie przed takimi artystami jak Ewa Bem, Zbigniew Wodecki i zespół "Raz Dwa Trzy". Był solistą bydgoskiego zespołu pop-gospelowego "Quadrans". W styczniu 2021 zakwalifikował się do programu Szansa na Sukces. Opole 2021 w TVP2 z repertuarem Krzysztofa Krawczyka, ale jednak nie wystąpił w programie między innymi z powodu braku zainteresowania tego typu repertuarem. W listopadzie 2022 wystąpił na antenie TVP3 w programie telewizyjnym "Cafe Piosenka" prowadzonym przez Ryszarda Makowskiego.

Ma głos szkolony o barwie i skali tenora lirycznego. W swojej technice wykonawczej łączy emisję głosu jazzową z klasyczną, co ściśle związane jest z przebiegiem jego edukacji.

Jako wokalista (tenor) czynnie koncertuje na terenie Polski oraz komponuje muzykę i pisze teksty do własnych utworów. Współpracuje również z wieloma uznanymi osobistościami. Ma na swoim koncie wydane albumy płytowe, single oraz teledyski. Wykonuje repertuar muzyki około jazzowej i około klasycznej typu pop-jazz, soul, funky, r&b, musical, gospel, pop-opera, filmowa, literacka i aktorska.

Związany jest z bydgoską Wytwórnią Nagraniową MG Studio.

Dyskografia

Albumy płytowe 
 2016: Remigiusz Kuźmiński – I płyta solowa, prod. MG Studio
 2017: Remigiusz Kuźmiński – II płyta solowa, prod. MG Studio
 2018: Daria Wójcik i Remigiusz Kuźmiński – I płyta duetowa, prod. MG Studio
 2018: Remigiusz Kuźmiński i inni – I płyta składanka „Muzyka powiatu nakielskiego”, prod. Fundacja w Kuźni
 2019: Remigiusz Kuźmiński – III płyta solowa, prod. MG Studio

Single i inne nagrania 
 2003: Remigiusz Kuźmiński – nagrania z czasów studiów, prod. MG Studio
 2004: Magda Choduń i Remigiusz Kuźmiński – Somewhere out there, prod. MG Studio
 2005: Agnieszka Markanicz, Remigiusz Kuźmiński, Paweł Lucewicz – Usłysz mnie, koncert AM Bydgoszcz
 2005: Remigiusz Kuźmiński – Just the two of us, koncert AM Bydgoszcz w Radiu PiK
 2008: Remigiusz Kuźmiński – Hymn Bydgoskiego Klubu Sportowego Polonia, prod. Radio PiK
 2008: Remigiusz Kuźmiński – Cicha noc, prod. MG Studio
 2012: Remigiusz Kuźmiński – Tam się rodzi nowy Bóg, prod. MG Studio
 2014: Remigiusz Kuźmiński – One hundred ways, prod. MG Studio
 2016: Daria Wójcik i Remigiusz Kuźmiński – Dzień jeden w roku, prod. MG Studio
 2016: Daria Wójcik i Remigiusz Kuźmiński – Just show me how to love you, prod. MG Studio
 2018: Remigiusz Kuźmiński – Przychodzi czas, prod. MG Studio
 2020: Daria Wójcik i Remigiusz Kuźmiński – Tłumy serc, prod. MG Studio
 2020: Remigiusz Kuźmiński – Bądź moim natchnieniem, prod. MG Studio
 2021: Remigiusz Kuźmiński – Niech moje serce, prod. MG Studio
 2021: Remigiusz Kuźmiński – Życzenia z całego serca, prod. MG Studio
 2021: Daria Wójcik i Remigiusz Kuźmiński – Quo Vadis Domine, prod. MG Studio
 2021: Remigiusz Kuźmiński – Kiedyś, prod. MG Studio
 2022: Remigiusz Kuźmiński – Sercem patrz, prod. MG Studio
 2022: Agnieszka Broczkowska, Remigiusz Kuźmiński i Wojciech Broczkowski – Ave Maria Jasnogórska, prod. MG Studio
 2022: Aleksandra Meler i Remigiusz Kuźmiński – Choć może na chwilę, prod. MG Studio
 2022: Sylwia Milińska i Remigiusz Kuźmiński – Nauczmy się żyć obok siebie, prod. MG Studio

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona artysty
 Oficjalny kanał YouTube

Polscy wokaliści
Polscy tenorzy
Polscy dyrygenci
Absolwenci Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Szubinie